Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1977 – 56. edycja mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 17 a 25 września 1977 r. w Stuttgarcie (była RFN). Startowali tylko mężczyźni w dziesięciu kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na sport24.ee

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1977 w sporcie
1977 w Niemczech
Sport w Stuttgarcie